

Architettura
 Casa Dugnani – edificio storico di Milano
 Palazzo Dugnani – edificio storico di Milano
 Palazzo Viani Dugnani – edificio storico di Verbania

Persone
 Andrea Dugnani – calciatore italiano
 Antonio Dugnani – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Innocente Dugnani – politico italiano